

Місто:
 Жданівка — Донецька область, місто обласного значення
Села:
 Жданівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Жданівка — Львівська область, Дрогобицький район

 Жданівка — колишня назва села Війтівці (Вінницька область, Хмільницький район)

Жданівка — село, Вітебська область, Шумілінський район

Див. також 
 Жденівка